Kangrga war der Nachname folgender Personen:

 Jovan Kangrga (1871–1936), Lexikograf (Autor eines deutsch-serbokroatischen Wörterbuchs)
 Milan Kangrga (1923–2008), kroatischer Philosoph